Йоун:

 Йоун Аднар Магнуссон — исландский легкоатлет-многоборец.
 Йоун Арасон — исландский церковный деятель, поэт и писатель.
 Йоун Арнасон — исландский шахматист, гроссмейстер.
 Йоун Йоусеп Снайбьорнссон — исландский певец.
 Йоун Магнуссон — премьер-министр Исландии.
 Йоун Сигурдссон — исландский учёный и государственный деятель.
 Йоун Торлаукссон — премьер-министр Исландии.
 Йоун Тоур Биргиссон — вокалист и гитарист исландской пост-рок-группы Sigur Rós.